Alberto Melucci – sociologo italiano
 Massimo Melucci – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pasquale Melucci – giurista italiano
 Rinaldo Melucci – imprenditore e politico italiano